Ла Милпиљера има више значења:

 Ла Милпиљера (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Милпиљера (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику